A Temporada de Fórmula 3000 de 2001 foi a décima-sétima da história da categoria. Teve como campeão o inglês Justin Wilson, da Nordic Racing.

Doze provas foram realizadas entre os dias 31 de março (Interlagos) e 15 de setembro de 2001 (Monza).

Equipes e pilotos

Classificação

Pilotos

Equipes

Notas
A classificação oficial da FIA alocou 17 pilotos que não conseguiram pontuar em suas posições oficiais na tabela.

2001